Toni kan syfta på:

 Toni (musikförlag) – ett svenskt musikförelag
 Toni – en fransk film från 1935
 Toni (film) – en brittisk film från 1928
 924 Toni – en asteroid